Javier García puede referirse a:

 Francisco Javier García Fernández, más conocido como Javi García (n. 1987); futbolista español;
 Javier García Duchini (n. 1963), médico y político uruguayo;
 Javier García, cantante argentino de música folclórica;
 Javier García (n. 1974), cantante y músico español;
 Javier García Chico (n. 1966), atleta español, medallista olímpico;
 Javier García Coll (n. 1964), jugador de baloncesto español;
 Javier García Delgado (n. 1976), esgrimidor español;
 Javier García Flores, más conocido como Javier García (1970-2008), periodista venezolano;
 Javier García Martínez (n. 1973), químico, investigador y profesor universitario español;
 Javier García Ordóñez (n. 1992), remero español;
 Javier García Paniagua (1935-1998), político mexicano, candidato presidencial en 1981;
 Javier García Portillo (n. 1982), futbolista español;
 Javier García Sánchez (n. 1955), escritor español;
 Javier García Sánchez (baloncestista) (n. 2001), baloncestista español;
 Javier García-Villaraco (n. 1986), actor español;
 Javier Hernán García (n. 1987), futbolista argentino;
 Javier Ignacio García Arrighi (n. 1981), futbolista argentino;
 Luis Javier García Sanz, más conocido como Luis García (n. 1978); futbolista español;
 Xavier García Gadea (n. 1984), jugador español de waterpolo.